Bursadella är ett släkte av fjärilar. Bursadella ingår i familjen Immidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Bursadella